Кайнар () — село в Райымбекском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Кайнарского сельского округа. Находится примерно в 53 км к востоку-юго-востоку (ESE) от села Кеген, административного центра района, на высоте 1831 метра над уровнем моря. Код КАТО — 195845100.

Население 
В 1999 году население села составляло 3093 человек (1573 мужчины и 1520 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 3241 человек (1670 мужчин и 1571 женщина).

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Райымбекского района